

Wydarzenia 

 Pyrrus walczy na Sycylii